Wisner kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wisner (Louisiana)
Wisner (Nebraska)